Джонс, Гвинет:
 Гвинет Джонс (род. 1952) — английская писательница, критик.
 Гвинет Джонс (род. 1963) — английская певица (сопрано).